

Lieu

Ōkawa, ville de la préfecture de Fukuoka ;
 Ōkawa, village de la préfecture de Kōchi.

Patronyme 

 Kumiko Okawa (1946-), patineuse artistique japonaise ;
 Misao Ōkawa (1898-2015), supercentenaire japonaise, doyenne de l'humanité ;
 Shūmei Ōkawa (1886-1957), nationaliste, écrivain et théologien de l'Islam japonais ;
 Tomi Ōkawa (1933-), pongiste japonaise.

Homonymie de patronyme